

Katwijk (Zuid-Holland) 
Katwijk (Zuid-Holland), kustplaats en gemeente in de provincie Zuid-Holland

Deelkernen 
Katwijk aan den Rijn
Katwijk aan Zee
Katwijk-Noord
Rijnsburg
Valkenburg

Overig 
RTV Katwijk, plaatselijke omroep
VV Katwijk, plaatselijke voetbalclub
Zwem- en Poloclub Katwijk, plaatselijke zwem- en polovereniging
  Hockey club Catwyk plaatselijke hockeyvereniging

Overige geografie 
Katwijk (Noord-Brabant) (Katwijk aan de Maas), kerkdorp in de gemeente Cuijk
Katwijk (Suriname), voormalige plantage in Suriname
Katwijkerlaan, buurtschap in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)

Schip 
 KW-134 Katwijk II (schip, 1905),  een motorlogger uit de Nederlandse plaats Katwijk

Nederlandse wielrenfamilie 
Broers:
Fons van Katwijk 
Jan van Katwijk 
Piet van Katwijk 

Neef van bovenstaanden (oomzegger):
Alain van Katwijk